Dionysias bezeichnet:

 Naxos, heutiger Name der antiken Stadt Dionysias
 in römischer Zeit der griechische Name der Stadt as-Suwaida in Syrien
 Titularbistum Dionysias
 Qasr Qarun, spätrömisches Kastell (Castra Dionysias) und Stadt in Oberägypten